Birmingham International Airport kan avse:

Birmingham Airport – flygplats i Birmingham, England, Storbritannien
Birmingham-Shuttlesworth International Airport, – flygplats i Birmingham, Alabama, USA